Stichprobenvarianz steht für:

 Stichprobenvarianz (Schätzfunktion), Schätzfunktion für eine unbekannte Varianz
 Streuungsmaß einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe empirische Varianz